Rousset kan syfta på:

 Rousset, Bouches-du-Rhône, kommun i departementet Bouches-du-Rhône  i sydöstra Frankrike
 Rousset, Hautes-Alpes, kommun i departementet Hautes-Alpes i sydöstra Frankrike
 Camille Rousset (1821–1892), fransk historiker